Piedras Blancas kan syfta på:

Argentina 

 Piedras Blancas (ort i Argentina), Entre Ríos,

Mexiko 

 Piedras Blancas, Delstaten Mexiko, Villa Victoria, 
 Piedras Blancas, Veracruz, Zongolica, 
 Piedras Blancas, Chiapas, Mapastepec,

Spanien 

 Piedras Blancas (ort i Spanien), Asturien, Province of Asturias,